Jens Winther henviser til flere personer.

 Jens Winther (musiker) - dansk musiker
 Jens Jørgen Winther,- dansk arkæolog